A competição dos 20 km de marcha atlética feminino do Campeonato Mundial de Atletismo de 2007, foi realizada nos dias 31 de Agosto no Estádio Nagai, em Osaka.

Medalistas

Campeonato Mundial de Atletismo de 2007